Stanisław Wysocki (XVI w.) – kasztelan biechowski potem lądzki
 Stanisław Wysocki (1805-1868) – polski inżynier, budowniczy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
 Stanisław Wysocki (1850-1898) – dyplomata austro-węgierski, poseł do Rady Państwa w Wiedniu
 Stanisław Wysocki – (ur. 1949), polski rzeźbiarz